Британська елітна ліга 2022—2023 () — 19-й сезон Британської елітної ліги. Чемпіонат стартував 10 вересня 2022, а фінішує 16 квітня 2023 року.

Клуби

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Британська елітна ліга 
 Британська елітна ліга на eliteprospects.com 
 Профіль на eurohockey 

2023
Велика Британія
Велика Британія